Ambroz puede referirse a los siguientes lugares y accidentes geográficos:
 Ambroz, localidad del municipio de Vegas del Genil, en la provincia de Granada (España).
 Ambroz, barrio del distrito de Vicálvaro de Madrid (España).
 Ambroz, despoblado del término de Camparañón en la provincia de Soria (España).
 el río Ambroz, río de la provincia de Cáceres (España).

También podría referirse a
 Pinilla Ambroz, localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia (España).
 Valle del Ambroz, comarca de la provincia de Cáceres (España).
 Mazarambroz, municipio de la provincia de Toledo (España).
 Villambroz, localidad del municipio de Villarrabé, en la provincia de Palencia (España).